Kalkandere (district), een Turks district in de provincie Rize
 Kalkandere (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kalkandere